În România, există mai multe biserici de lemn localizate în localități cu denumirea Groși:
Biserica de lemn din Groși, Arad
Biserica de lemn din Groși, Neamț
Biserica de lemn din Groși, Timiș
Biserica de lemn din Groși, Vâlcea

Vezi și 
Biserica de lemn din Groșii Noi
Biserica de lemn din Valea Groșilor